Адміністративний поділ Французької Полінезії має два рівні і складається з 5 адміністративних підрозділів, які, в свою чергу, поділені на 48 комун:
 Навітряні острови (острови Маїао, Мехетіа, Муреа, Таїті, Тетіароа). (зеленим на карті)
 Підвітряні острови (острови Бора-Бора, Мануае, Маупіхаа, Маупіті, Моту-Оне, Раіатеа, Тахаа, Тупаї, Хуахіне, (синім на карті)
(обоє на островах Товариства) .
 Туамоту-Гамб'є (фіолетовим на карті).
 Маркізькі острови (жовтим на карті).
 Острови Острал (Тубуаї) (червоним на карті).

 Острів Кліппертон до 21 лютого 2007 року адміністративно належав Французькій Полінезії, проте в цей час він безпосередньо управляється урядом Франції.

Адміністративний поділ 

5 цих адміністративних підрозділів поділені на 48 комун:

Посилання 
 L'état en Polynésie fraçaise